Guðnason est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1984), footballeur islandais ;
  (né en 1928), footballeur islandais ;
  (1939–2017), homme politique et diplomate islandais ;
  (né en 1965), joueur puis entraîneur de basket-ball islandais ;
 Guðni Valur Guðnason (né en 1995), athlète islandais ;
  (né en 1978), footballeur islandais ;
 Hilmir Snær Guðnason (né en 1969), acteur islandais ;
  (1909–1988), peintre islandais ;
 Sverrir Guðnason (né en 1978), acteur suédois.

Notes et références 

en:Guðnason